Lipovšek est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1941–1975), alpiniste slovène ;
  (né en 1974), joueur de corne slovène ;
 Marijan Lipovšek (1910–1995), pianiste, compositeur et pédagogue slovène ;
 Marjana Lipovšek (née en 1946), mezzo-soprano slovène.

Notes et références 

sl:Lipovšek